Zwicky steht für:

 (1803) Zwicky, Asteroid
 Zwicky (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 I Zwicky 18, Zwerggalaxie
 Zwicky-Areal, Überbauung im Kanton Zürich
 E. Zwicky AG, Schweizer Lebensmittelhersteller
 Zwicky & Co, ehemaliges Schweizer Textilunternehmen, später Teil der Unternehmensgruppe Gütermann
 Zwicky (Unternehmen), ehemaliger Nutzfahrzeughersteller aus Slough, Vereinigtes Königreich 

Zwicky ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Zwicky (* 1940), US-amerikanischer Linguist 
 Christoph Meier-Zwicky (* 1950), Schweizer Mediziner und Tierfotograf
 Conrad Zwicky (* 1946), Schweizer Bratschist und Komponist
 Dieter Zwicky (* 1957), Schweizer Schriftsteller
 Fay Zwicky (1933–2017), australische Schriftstellerin 
 Fritz Zwicky (1898–1974), Schweizer Physiker und Astronom
 Jan Zwicky (* 1955), kanadische Philosophin und Schriftstellerin